Il medico di campagna (Le Médecin de campagne) – romanzo di Honoré de Balzac del 1833
Il medico di campagna (The Country Doctor) – cortometraggio del 1909 di David W. Griffith
Il medico di campagna (The Country Doctor) – film del 1927 diretto da Rupert Julian
Il medico di campagna (The Country Doctor) – film del 1936 diretto da Henry King
Il medico di campagna (Médecin de campagne) – film del 2016 diretto da Thomas Lilti 
Il medico di campagna (Der Landarzt) – serie televisiva in onda dal 1987